Мексиканский штат Тласкала разделён на 60 муниципалитетов.

Карта

Список

См. также 
 Города Тласкалы
 Тласкала (штат)

Примечания 

Муниципалитеты Тласкалы
Списки:Мексика